Griža je lahko:
 griža - bolezen
 griža - geografski pojav
 Zagriža, potok
 Grižane-Belgrad, naselje an Hrvaškem
 glej tudi griže (mn.), riža itd.